Cette liste répertorie les personnages qui apparaissent dans la série de romans L'Étalon noir de Walter Farley.

A 
Alec Ramsay (Alexander Ramsay)
Un adolescent qui se lie d'amitié avec Black, l'étalon noir sauvage venu d'Arabie. Ils remportent de nombreuses courses hippiques ensemble.

Abou Ichak (Abou Yakoub ben Ichak)
Le propriétaire légitime de Black. Il réside en Arabie.

Alf
Un jeune garçon indien qui apparaît dans le dernier roman de la série La légende de l'Étalon Noir. Il sauve Alec dans le désert.

Aden  Le frère de Neera et  de Black en Arabie avec elle. (Black s'appelait alors Chitane/Sheïtan.)

B 
Black
Étalon arabe noir de grande taille, très farouche et nerveux, champion de courses hippiques.

Black Pearl (ou Black Minx)
Une fille de l'étalon noir, fougueuse, capricieuse, difficile à monter et à maîtriser sur un champ de course.

Black Tide  voir Satan

Bill Lee meilleur ami d'alec

C 
Chief Express
Un poulain de deux ans participant à une épreuve de trot attelé à l'hippodrome de Roosevelt.

Cyclone
Un Pur-sang qui court contre Black, dans sa  course hippique à Chicago.

Casey 
Un cheval qui court contre Black et Éclipse.

Jimmy Creech 
Entraineur de Feu de Joie et vieil ami d'Henry Dailey.

D 
Drake  Le nom du bateau qui transportait Alec et Black aux États-Unis, il a fait naufrage quelque part dans l'Océan Atlantique.

Darsky  Une pouliche noire fille de Black.

E 
Éclipse  Poulain de trois ans brun qui établit un nouveau record mondial dans le Withers Mile qui se court à New York dans le courage de l'étalon noir alors qu'il était arrivé le jour précédent troisième dans le kentucky Derby derrière Black Minx et Wintertime.

Tante Emma  Tante de Tom Messenger et épouse de l'Oncle Wilmer.

Evernite  Pouliche noire qui appartient à Alec.

 El Dorado  Cheval qui devait courir contre Black lors de la « Coupe Internationale » mais qui est atteint d'une maladie contagieuse et qui en mourra, qui mit les autres chevaux (y compris Black) en danger.

F 

Flamme  Étalon sauvage alezan, chef d'une harde sur l'île d'Azul. Le seul étalon qui puisse égaler Black à la course.

Feu de Joie  Un étalon bai, fils de Black et de Rosie Queen, appartenant a l'ancien driver Jimmy Creech. Feu de Joie devient par la suite un excellent trotteur lors de courses attelées, conduit par Tom Messenger, le jeune ami de Jimmy Creech.

le « Fantôme »
 Une jument appartenant à Alec, dont l'ancien propriétaire était une sorte de fou.

G 
 George Snedeker  Ami de Jimmy Creech.

H 
 Henry Dailey 
 L'entraîneur de Black, qui loue son box à Alec.

I

J 

Johar  Mère de Satan / Black Tide, le premier poulain de Black. C'est une jument arabe blanche qui appartient à Abou Yakoub ben Ichak.

Jina Al-Tayr
La mère de Black. C'est une Pur-sang arabe blanche. Son nom apparaît pour la première fois dans Le secret de l'étalon noir. Abou Ichack la chercha en Arabie, elle n'était plus très jeune mais avait gardé toute sa valeur.

K

L

M 
Mike Costello  Un vieil ami d'Henry Dailey. Il monte plusieurs chevaux avant de prendre sa retraite. Ensuite, il reprend les courses avec Casey et d'autres chevaux.

N 

Napoléon  Vieux cheval de trait gris appartenant à Tony, pensionnaire dans l'écurie où Black arriva immédiatement après le drame du Drake. Il devient très vite le meilleur ami de Black.

Neera Jeune fille qui fut la  de Black.

Ninadja Pouliche grise appartenant à Alec.

O

P 
Pam  Petite amie d'Alec. Elle porte le nom de la fille ainée de Walter Farley qui est décédée en 1968 dans un accident de voiture en Europe à l'âge de 20 ans, et meurt également d'un accident de voiture dans le roman La légende de l'Étalon Noir.

Princesse Guy (Princess Guy)  Pouliche noire aux balzanes blanches dont la propriétaire est Miss Elsie Topper. Fille de Mister Guy et de Little Mary. Elle et Silver Knight sont considérés comme les plus grands cracks de trot attelé. Princesse Guy participe à l'épreuve de trot attelé nommée le « Championnat des Deux Ans » à l'hippodrome de Roosevelt.

Poivre noir  Une pouliche du Ranch de l'espoir. Alec la jugeait excellente, bien qu'elle manqua de cervelle elle possédait toutes les qualités d'un cheval de course. La difficulté était de lui faire comprendre ce qu'on attendait d'elle. Il a fallu des jours et des jours pour l'habituer à s'approcher d'une stalle de départ.

R 
Rosie Queen  Jument alezane appartenant à Jimmy Creech et mère de Feu de Joie.

 Raider  Poulain de deux ans participant à une épreuve de trot attelé à l'hippodrome de Roosevelt.

M. Ramsay  Le père d'Alec.

  Ramsay  La mère d'Alec.

Redman  Cheval de Dina. Grâce à Alec, elle peut le reprendre à M.Sweet lors du voyage de New York à la Floride.

S 
Satan  Le premier fils de Black avec la jument arabe blanche Johar, né en Arabie chez Abou Yakoub ben Ichak et élevé par Alec. Sauvage et quasiment immontable, il a été martyrisé par Henry Dailey. Satan a peur des cravaches. Sauvage et quasiment inmontable, il est réapprivoisé par Alec. Ses performances en course égalent celles de Black.

Sheïtan (Chitane)  Le véritable nom de Black, qui signifie Diable en arabe. Ce nom a été donné par Abou Yakoub ben Ichak à cause de la robe noire de l'étalon.

Symbole  Cheval noir appartenant a Jimmy Creech.

Silver Knight  Poulain gris, l'un des meilleurs poulains américains de deux ans dont le propriétaire est Phillip Cox. Silver Knight est l'un des plus dangereux rivaux que devra affronter Feu de Joie lors des épreuves de trot attelé. Il possède des sabots larges, qui lui font manquer une battue et perdre le prix Hambletonian

Sun Raider  Un pur-sang arabe assez sauvage qui court contre Black dans sa  course hippique à Chicago.

Sable Noir  Un des nombreux poulains de Black né dans le ranch de l'Espoir, il est dressé et monté par Pam. Il meurt dans sa première course.

Severnite  La Sœur d'Evernite.

T 

Tabari  La fille d'Abou Yakoub ben Ichak.Elle tue Ziyadah, le père de Black.

Tom Messenger  Driver de Feu de Joie et jeune ami de Jimmy Creech.

U

V 
Victory Boy  Poulain de deux ans participant à une épreuve de trot attelé a l'hippodrome Roosevelt.

Volomite's Comet  Pouliche de deux ans participant à une épreuve de trot attelé a l'hippodrome Roosevelt.

VengeurConcurrent de Black et Satan lors de la coupe Internationale

W 
Oncle Wilmer  Oncle du jeune Tom Messenger.

Wintertime  Poulain de trois ans qui arrive deuxième après Black Pearl dans le derby du Kentucky. Black Pearl reste à la même hauteur que lui et se fait battre par Éclipse d'une manière écrasante alors que la victoire était proche. Il se blesse dans une course et est racheté par Henry Dailey pour  dollars, il retrouve alors la pouliche.

Whiff Sample  meilleur ami d'Alec

X

Y

Z 

Ziyadah : Étalon alezan nommé Queue-de-Feu par une légende locale, il est le père de Black et sera tué par Tabari.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 L'étalon noir

Liens externes

Bibliographie 
 L'étalon noir

L'Étalon noir
Étalon noir